Sesieutes är ett släkte av spindlar. Sesieutes ingår i familjen månspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Månspindlar
Sesieutes